Fellmer ist der Familienname folgender Personen:

Emanuel Fellmer (* 1986), deutscher Schauspieler
Helmut Fellmer (1908–1977), deutscher Kapellmeister, Dirigent und Chordirektor.
Hermann Eduard Wilhelm Fellmer (1829–1864), deutscher Jurist